Chail (Frankrijk), gemeente in Frankrijk
Chail (India), plaats in India